Kutambelin (Juhar), een plaats in Indonesië
Kutambelin (Laubaleng), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing